Ивайло Цветков може да се отнася за:
 Ивайло Цветков (р. 1972) – български журналист
 Ивайло Цветков (р. 1979) – български футболист
 Ивайло Цветков (р. 1987) – български футболист